Киммун — один из мьенских языков. Распространён преимущественно в Китае (провинция Юньнань и Гуанси-Чжуанский автономный район). Небольшое количество носителей киммун проживает также во Вьетнаме и в Лаосе. Общее число носителей оценивается в 400 000 человек.

В китайской традиции считается субдиалектом киммун диалекта мьен языка яо.

Письменность 

Письменность для киммун на латинской основе была разработана в Китае в 1983 году.

Инициали:

Финали:

Тона обозначаются буквами d, h, v, s, z, x, w, c, q, f, y, r после слога.

Примечания 

Языки хмонг-мьен
Языки Китая
Языки Вьетнама
Языки Лаоса